

Райсвілл — місто, штат Айова
 Райсвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Райсвілл — переписна місцевість, штат Теннессі